

Kalendarium informatyczne 1942 roku 
 pierwszy w USA działający prototyp komputera Atanasoff-Berry Computer

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1942